Фазанный — посёлок в Кировском районе (городском округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Третья ферма племзавода Комсомолец,
 Марьевский

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 170 км. Расстояние до районного центра — 12 км.

История 
Дата основания: 1846 год.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Третья ферма племзавода «Комсомолец» переименован в посёлок Фазанный.

До 19 сентября 1991 года посёлок входил в Комсомольский сельсовет. 19 сентября 1991 года Президиум Ставропольского краевого Совета народных депутатов решил образовать в Кировском районе Фазанный сельсовет с центром в поселке Фазанный, выделив его из состава Комсомольского сельсовета этого же района.

До 1 мая 2017 года посёлок образовывал упразднённое сельское поселение посёлок Фазанный.

Население 

Национальный состав

По итогам переписи населения 2010 года на территории посёлка проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Упразднённое сельское поселение посёлок Фазанный 
1 мая 2017 года муниципальные образования Кировского района были объединены в Кировский городской округ.

 Председатели совета депутатов
 с 8 октября 2006 года — Варнавский Анатолий Дмитриевич, глава сельского поселения
 с 4 марта 2012 — Акашев Сергей Иванович, глава сельского поселения

 Главы администрации
 с 8 октября 2006 года — Варнавский Анатолий Дмитриевич, глава сельского поселения
 с 4 марта 2012 — Акашев Сергей Иванович, глава сельского поселения

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Библиотека. Открыта 5 сентября 1970 года
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Кировский лесхоз
 Примерно в 2,1 км к юго-востоку от здания почты расположено общественное открытое кладбище площадью 74 100 м²

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 18

Русская православная церковь 
 Храм Святого праведного Иоанна Кронштадтского. Приход основан в мае 2011 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Упразднённые муниципальные образования Кировского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Кировского района (Ставропольский край)